Папес () — топоним Латвии:
 Папес — озеро.
 Папес — канал.
 Папес (Папе) — природный парк.
 Папес — болото.
 Папес — маяк.